Пло́щадь Акаде́мика Петро́ва — площадь в Западном административном округе города Москвы на территории района Кунцево. Расположена на пересечении улиц Ярцевской и Ельнинской.

Происхождение названия 
Название утверждено 19 февраля 1981 года в честь академика Бориса Николаевича Петрова (1913—1980), ученого в области автоматического управления, председателя Совета по международному сотрудничеству в области исследования и использования космического пространства (Интеркосмос).

Транспорт 
 Выходы из станции метро «Молодёжная» расположены на площади.

Примечания

Ссылки 
 Карты Яндекс  — Площадь Академика Петрова

 Интересные места и события на карте

Улицы Москвы, названные в честь людей